Реализъм може да се отнася за:
 Реализъм, понятие в изкуството
 Магически реализъм, литературен стил
 Реализъм (живопис), движение във френската живопис
 Реализъм (философия)
 Реализъм (психология)
 Реализъм (политология)